Бъфало Сейбърс е отбор от НХЛ, основан в Бъфало, Ню Йорк. Тимът се състезава в източната конференция, североизточна дивизия.

Настоящ състав 
Към 3 април, 2008 г. 

Легенда

 Л – Лява ръка, водеща лява ръка
 Д – Дясна ръка, водеща дясна ръка
 К – Крило
 ЛК – Ляво крило
 ДК – Дясно крило
 Ц – Център

Източници 

Отбори от НХЛ
Спорт в Бъфало
Американски отбори по хокей на лед